

Brasil 
 AM Cidade - emissora de rádio instalada em Fortaleza, Ceará;
 Rádio Cidade (Campos Sales) - emissora de rádio sediada em Campos Sales, Ceará;
 Rádio Cidade (Natal) - emissora de rádio instalada em Natal, Rio Grande do Norte;
 Rádio Cidade (Rio de Janeiro) - emissora de rádio instalada no Rio de Janeiro, RJ;
 Rádio Cidade (Santos) - extinta emissora de rádio instalada em Santos, São Paulo;
 Rádio Cidade (São José dos Campos) - emissora de rádio instalada em São José dos Campos, São Paulo;
 Rádio Cidade Esperança - emissora de rádio instalada em Imperatriz, Maranhão;
 Rede Cidade - extinta rede de rádios sediada no Rio de Janeiro, RJ;
 Cidade FM (Campinas) - emissora de rádio instalada em Campinas, São Paulo;
 Cidade FM (Cuiabá) - emissora de rádio instalada em Cuiabá, Mato Grosso;
 Cidade FM (Fortaleza) - emissora de rádio instalada em Fortaleza, Ceará;
 Cidade FM (Porto Alegre) - extinta emissora de rádio instalada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;
 Cidade FM (São Luís) - emissora de rádio instalada em São Luís, Maranhão;
 Difusora FM (Imperatriz) - emissoras de rádio instalada em Imperatriz, Maranhão, anteriormente Cidade FM;
 FM Cidade (Piripiri) - emissora de rádio instalada em Piripiri, Piauí;
 Jovem Pan FM Recife - emissora de rádio instalada em Recife, Pernambuco, anteriormente Cidade FM;
 Mix FM Fortaleza - extinta emissora de rádio instalada em Fortaleza, Ceará, anteriormente Rádio Cidade;
 Sucesso FM (São Paulo) - extinta emissora de rádio instalada em São Paulo, SP, anteriormente Cidade FM

Moçambique 
 Rádio Cidade (Maputo) - emissora de rádio instalada em Maputo

Portugal 
 Rádio Cidade de Tomar - emissora de rádio instalada em Tomar, Santarém
 Cidade FM (Portugal) - rádio portuguesa

Cidade